Сухая игла — техника гравирования на металле, не использующая травление, а основанная на процарапывании остриём твёрдой иглы штрихов на поверхности металлической доски. Полученная доска с изображением представляет собой форму глубокой печати.

Отличительной особенностью оттисков с гравированной таким образом формы является «мягкость» штриха: используемые гравёром иглы оставляют на металле углублённые борозды с поднятыми заусенцами — барбами. Штрихи также имеют тонкое начало и окончание, поскольку процарапаны острой иглой.

История 
Техника сухой иглы возникла в XV веке. Эта техника применяется на завершающем этапе или подправки офортной доски. Много работали в этой технике немецкие художники XV века. Среди известных художников в этой технике (в сочетании с травлением и гравировкой) работали Альбрехт Дюрер и Рембрандт. Художник Алекс Кац использовал этот процесс для создания некоторых из своих работ, таких как «Солнечный» и «Пловец».

В 20-м веке в этой технике работали Макс Бекман, Милтон Эйвери, Светлин Русев, Герман-Поль. Художники работали разными цветами. Канадский художник Дэвид Браун Милн был первым, кто использовал несколько пластин, по одной для каждого цвета.

В России техника сухой иглы применялась с XVIII столетия в сочетании с гравированием офортом, резцом и пунктиром. Обычно работу начинали резцом или офортом, а нюансы ближе к завершению добавляли сухой иглой. Среди русских мастеров, прибегавших к этой технике, был Е. П. Чемесов. Особенностью этой техники являются барбы — углублённые борозды с поднятыми заусенцами, которые не сглаживаются, что придаёт оттиску мягкость и бархатистость.

Описание 

Сухая игла технически проще и доступнее офорта, так как не требует ни грунтовки, ни травления. Штрихи наносятся непосредственно на отполированную медную или цинковую доску просто механическим воздействием руки художника, вооружённой крепкой стальной, а ещё лучше — алмазной гравировальной иглой.

Типы игл 
Для работы может быть использован теоретически любой сухой острый предмет, включая стоматологические инструменты, гвозди и др. Тем не менее, некоторые виды игл специально делают для работы в этой технике.

Иглы с алмазным напылением легко режут любой металл, но они стоят дорого.

Твердосплавные стальные иглы также могут быть использованы для большего эффекта. Они дешевле, чем алмазные иглы, но нуждаются в частой заточке, чтобы поддерживать остриё острым.

Произведения

Примечания

Литература 
 John Ross, The Complete Printmaker, Free Press, 1990, 82-88.
 Carol Wax, The Mezzotint: History and Technique. Harry N. Abrams, Inc., 1990.

Ссылки 

 

Гравюра
Эстамп
Способы печати